

Musique 
Un nonette ou nonet est un ensemble composé de neuf musiciens.
 Nonette, de Louis Spohr (1813) ;
 Nonette, de Louise Farrenc (1839) ;
 d'Alois Hába :
 Nonette  (1931),
 Nonette  (1932),
 Nonette  (1953),
 Nonette  (1963) ;
 Nonette, de Roberto Gerhard (1956-57) ;
 Nonette, de Bohuslav Martinů (1959).

Toponyme 

 Nonette : commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Nonette-Orsonnette, située dans le département du Puy-de-Dôme, en France ;
 La Nonette, un affluent de l'Oise.

Écologie 
 La nonnette voilée, une espèce de bolet (Suillus luteus) ;
 La bernache nonnette, une espèce de palmipède (Branta leucopsis) ;
 La mésange nonnette, une espèce de passereaux (Poecile palustris).

Divers 
 Une nonnette, une jeune nonne ;
 La nonnette, une pâtisserie.